Баллыджа:
 Баллыджа — населённый пункт в Нагорном Карабахе
 Баллыджа — населённый пункт в Турции